Plaatsen
 Brandenberg (Tirol), een plaats in Oostenrijk
 Brandenberg (Hürtgenwald), een plaats in Duitsland
Natuurgebieden
 Brandenberg (Brunssummerheide), een natuurgebied bij de Brunssummerheide in de Nederlandse gemeentes Brunssum en Landgraaf
 Personen
 Theresia Brandenberg (1763-1845), Zwitserse klokkengietster